Stavarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stavarsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (44,9 ha)
Stavarsjön (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (59,2 ha)
Stavarsjön (Skorpeds socken, Ångermanland, 703228-160673), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,7 ha)
Stavarsjön (Skorpeds socken, Ångermanland, 703569-158512), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (15,8 ha)
Stavarsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (1,38 km²)
Väster-Stavarsjön, sjö i Åsele kommun,  (1,08 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn